

Teste di serie
 Shingo Kunieda /  Satoshi Saida (campioni)
 Robin Ammerlaan /  Ronald Vink (finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008